Arirang peut désigner :

 Arirang, une chanson traditionnelle coréenne ;
 festival Arirang, spectacle de masse du Corée du Nord ;
 Arirang TV, chaîne de télévision de Corée du Sud ;

 Arirang, film coréen présumé perdu de Na Un-gyu, sorti en 1926 ;
 Arirang, film coréen de Kim Ki-duk, sorti en 2011.